Single numer jeden w roku 1969 (USA)
 Single numer jeden w roku 1969 (Japonia)

Zobacz też